Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1977 fand vom 25. September bis 2. Oktober in Finnland statt. Deutschland war mit der Mannschaft der DDR unter den zwölf Teilnehmern vertreten. Die Spiele fanden in Helsinki, Tampere, Oulu und Turku statt. Die Sowjetunion wurde zum vierten Mal in Folge Europameister.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe spielten in der nächsten Runde um die ersten vier Plätze, wobei der Tabellenerste jeweils auf den Tabellenzweiten der anderen Gruppe traf. Analog spielten die Gruppendritten und -vierten um die Plätze fünf bis acht und die restlichen Mannschaften um die Ränge neun bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Finnland war als Gastgeber gesetzt. Die besten fünf Mannschaften der Europameisterschaft 1975 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Polen, der Dritte Jugoslawien, der Vierte Rumänien und der Fünfte Bulgarien.

Vierzehn Mannschaften spielten in drei Gruppen um sechs weitere Plätze. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde. In Gruppe A setzten sich Frankreich und Gastgeber Niederlande durch. Die Gruppe B gewannen die Tschechoslowakei und Ungarn. In Gruppe C waren die DDR und Italien erfolgreich, während der Bundesrepublik nur der letzte Rang blieb.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1977
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Helsinki
Sportveranstaltung in Oulu
Sportveranstaltung in Tampere
Sportveranstaltung in Turku
Europameisterschaft 1977